Duje Dukan – cestista croato
 Ivica Dukan – ex cestista jugoslavo
 Pierre Dukan – medico francese